Por Carlos Vicuña puede referirse a:

 Carlos Vicuña Fuentes, escritor y político chileno.
 Carlos Morla Vicuña, diplomático y político chileno.
 Carlos Vicuña Fuentes, abogado y empresario chileno.